Csehország
 Bílsko, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Bílsko, település az Olomouci kerület Olomouci járásában
 Bílsko u Hořic, település a Hradec Králové-i kerület Jičíni járásában